Кодин — корейський ван, другий правитель держави Кимгван Кая
 Кодин — археологічна пам'ятка в Україні на території Глибоцького району Чернівецької області